Termenul „Herzog” se poate referi la:

Duce în limba germană
Arhiducele Carol, duce de Teschen, Carol de Austria, duce de Teschen

Nume de persoane
 Eugen Herzog (1875-1928), filolog austriac
Haim Herzog (1918-1997), președintele Israelului
 Hans Georg Herzog (1915-2014), handbalist de etnie germană
 Itzhak Herzog (n. 1960), politician israelian
Itzhak Halevi Herzog (1888-1959), șef rabinul Irlandei și Șef rabinul așkenaz al Israelului
Roman Herzog (1934-2017),  jurist și om politic german
Philippe Herzog (n. 1940),  om politic francez
 Werner Herzog (n. 1942), regizor german

Vezi și 
 Ferenc Herczeg (Franz Herzog), scriitor, dramaturg și ziarist maghiar

Nume de familie germane
Nume de familie evreiești